Le qualificazioni del doppio  del Gerry Weber Open 1997 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del doppio del torneo Gerry Weber Open 1997 prevedevano 4 coppie partecipanti di cui una è entrata nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Tom Kempers /  Tom Nijssen (Qualificati)

Assente

Qualificati 
 Tom Kempers  /   Tom Nijssen

Tabellone

Collegamenti esterni 

Gerry Weber Open 1997
ATP Tour 1997